Mănăstioara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mănăstioara (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Mănăstioara (Siret), Dorf im Kreis Suceava
 Mănăstioara (Udești), Dorf im Kreis Suceava

Orte mit ähnlicher Schreibweise:
 Mânăstioara, Dorf im Kreis Dâmbovița